

Sigle 
 National Instruments – azienda statunitense
 Native Instruments – azienda produttrice di software per l'audio professionale
 Northern Ireland – Irlanda del Nord
 NI – eurodeputati non iscritti ad alcun gruppo politico

Chimica 
 Ni – simbolo chimico del nichel

Codici 
 NI – codice vettore IATA di Portugália
 NI – codice FIPS 10-4 della Nigeria
 NI – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Nicaragua
 NI – codice ISO 3166-2:DE della Bassa Sassonia (Germania)
 NI – codice ISO 3166-2:LR della contea di Nimba (Liberia)
 NI – codice ISO 3166-2:MW di Ntchisi (Malawi)
 NI – codice ISO 3166-2:NG di Niger (Nigeria)
 NI – codice ISO 3166-2:SR di Nickerie (Suriname)

Economia 
 Nota integrativa, documento facente parte del bilancio d'esercizio

Informatica 
 .ni – dominio di primo livello del Nicaragua

Targhe 
 NI – targa automobilistica di Nienburg/Weser (Germania)
 NI – targa automobilistica di Salonicco (Grecia)
 NI – targa automobilistica di Nitra (Slovacchia)

Trasporti 
 NI (abbr. На испуг) – carro armato sovietico

Altro 
 Ni – lettera dell'alfabeto greco
 Ni – kana giapponese
 Ni – personaggio del manga e anime Naruto
 Nì – espressione per intendere entrambi gli avverbi sì e no compresi in una risposta alla quale non si è ancora in grado di rispondere correttamente.

Altri progetti